Amor mío puede referirse a:

 Nombre común de la planta Pancratium maritimum.
 Amor mío (1997), telenovela venezolana.
 Amor mío (2005), serie de televisión argentina.
 Amor mío (2006/07), serie de televisión mexicana.
 «Amor mío», canción del compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo.